Rohani steht für:
 Rohani (Bihor), ein Dorf im rumänischen Kreis Bihor

Rohani, Ruhani oder Rouhani ist der Familienname folgender Personen:
 ʿAli Akbar Rohāni, iranischer Musiker (Tar-Spieler), Schüler von Mirza Abdollah Farahani
 Fuad Rouhani (1907–2004), iranischer Diplomat und erster OPEC-Generalsekretär
 Anoushiravan Rohani (* 1939), iranischer Komponist und Pianist
 Hassan Rohani (* 1948), iranischer Geistlicher und Politiker, iranischer Staatspräsident von 2013 bis 2021
 Reza Rohani, iranischer Dichter und Violinist
 Sayyid Sadeq Rohani (* 1926), iranischer Großajatollah